Der Dreiband Grand Prix 1996/1 war das 64. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 13. Januar 1996 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Barendrecht seinen 22. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Raymond Ceulemans mit 2:1 Sätzen. Platz drei belegten Raimond Burgman und Eddy Merckx.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. Die ersten beiden Qualifikationsrunden wurden auf zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde ging es über drei Gewinnsätze bis 15 Punkte und im Hauptturnier über zwei Gewinnsätze bis 25 Punkte. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/1
Karambolageveranstaltung 1996

Billardturnier in Barendrecht